

Onomastica 
Abele – nome proprio di persona italiano maschile

Persone 
Abele – personaggio della Bibbia
Arthur Abele – multiplista tedesco
Edmond Abelé – vescovo cattolico francese
Jim Abele – attore statunitense
Rudi Abele Compiani – ex calciatore italiano
Vincenz von Abele – generale austriaco

Altro 
Abele – opera teatrale di Vittorio Alfieri
Gruppo Abele – ONLUS fondata da don Luigi Ciotti